Архиепархия Оклахома-Сити () — архиепархия Римско-Католической церкви в городе Оклахома-Сити, штат Оклахома, США. В митрополию Оклахома-Сити входят епархии Литл-Рока, Талсы. Кафедральным собором архиепархии Оклахома-Сити является собор Пресвятой Девы Марии Неустанной Помощи.

История 
14 мая 1876 года Святой Престол учредил Апостольскую префектуру Индейских территорий, выделив её из епархии Литл-Рока. 

29 мая 1891 года Апостольская префектура была преобразована в Апостольский викариат. 23 августа 1905 года Апостольский викариат Индейских территорий была преобразована в епархию Оклахомы.

14 ноября 1930 года епархия Оклахомы была переименована в епархию Оклахома-Сити-Талсы.

13 декабря 1972 года Римский папа Павел VI издал буллу De sanctae Christi, которой разделил епархию Оклахома-Сити-Талсы на епархию Талсы и епархию Оклахома-Сити. В этот же день епархия Оклахома-Сити была возведена в ранг архиепархии.

Ординарии архиепархии 
 епископ Isidore Robot (14.05.1876 — 15.02.1887);
 епископ Ignatius Jean (1887 — апрель 1890);
 епископ Theophile Meerschaert (2.06.1891 — 21.02.1924);
 епископ Francis Clement Kelley (25.06.1924 — 1.02.1948);
 епископ Eugene Joseph McGuinness (1.02.1948 — 27.12.1957);
 епископ Victor Joseph Reed (21.01.1958 — 7.09.1971);
 архиепископ John Raphael Quinn (30.11.1971 — 16.02.1977) — назначен архиепископом Сан-Франциско;
 архиепископ Charles Alexander K. Salatka (11.10.1977 — 24.11.1992);
 архиепископ Eusebius Joseph Beltran (24.11.1992 — 16.12.2010);
 архиепископ Paul Stagg Coakley (16.12.2010 — по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3;
  Булла De sanctae Christi , AAS 65 (1973), стр. 123 .

Ссылки 
  Официальный сайт епархии  
  Информация  

Католические епархии США
Религия в Оклахоме
Оклахома-Сити